La República de Mozambique es un país de África.

Mozambique también puede referirse a:
 Mozambique, ciudad insular del país homónimo en la provincia de Nampula.
 Mozambique, ave caribeña de la familia Icteridae de nombre científico Quiscalus niger.
 Mozambique, canción de Bob Dylan.